Conversione religiosa – adozione di un nuovo credo religioso
 Conversione – rivolgimento radicale in senso filosofico e teologico
 Conversione – in chimica, percentuale di moli di reagente che hanno preso parte ad una reazione chimica rispetto a quelle iniziali
 Conversione delle unità di misura – operazione con cui si traduce un valore espresso in una determinata unità di misura in un altro valore, espresso in un'altra unità di misura
 Conversione – in linguistica, meccanismo di derivazione
 Conversione analogico-digitale – in elettronica, procedimento che associa un segnale numerico a un segnale analogico
 Conversione – in psichiatria, con riferimento al disturbo di conversione, la traduzione di un conflitto psichico in sintomi fisici

Altri progetti